Lanka (geslacht), een kevergeslacht
 Lanka (India), een plaats in India
 Lanka (mythologie), een mythisch land in Azië, geïdentificeerd met Sri Lanka